Jalowe ist ein Ortsname der Ortschaften:

 Jałowe, eine Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Karpatenvorland
 Jalowe (Mukatschewo) (ukrainisch Ялове), Dorf in der ukrainischen Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo